Lillören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lillören, Larsmo, Österbotten, 
 Lillören, Nykarleby, Österbotten, 
 Lillören (Eckerö, Åland), 
 Lillören, Korpo, Åboland, 
 Lillören, en del av Nagu Berghamn, Åboland, 
 Lillören, Kimitoön, Åboland, 
 Lillören, Hangö, Nyland, 
 Lillören (vid Orrby, Borgå), Nyland, 
 Lillören (söder om Emsalö, Borgå), Nyland, 
 Lillören, Lovisa, Nyland,

Sverige 
 Lillören, Kinda – sjö, Östergötlands län
 Lillören (naturreservat) – ett naturreservat i Kinda kommun

Se även
Småörarna
Storören
Lillö

Robotskapade Finlandförgreningar